Ofnir oder Ófnir bezeichnet:

 Ofnir (Schlange), eine Schlange in der nordischen Mythologie, die unter dem Weltenbaum Yggdrasil lebt.
 Ofnir, in der nordischen Mythologie einen Beinamen des Gottes Odin, siehe Liste der Beinamen Odins.